ZAS steht für:
 ZAS Airline of Egypt (IATA-Code), ägyptische Fluggesellschaft
 Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft, Forschungsinstitut in Berlin
 Zentrale Ausgleichsstelle, Vollzugsorgan im Bereich schweizerischer Sozialversicherungen
 Zentrales Ausweichsystem des Bundes, IT-Anlage der österreichischen Bundesverwaltung
 Zürcher Arbeitsgruppe für Städtebau, ehemaliger Verein junger Architekten

Zas steht für:
 Zas, Ort und Municipio in der Provinz A Coruña, Galicien, Spanien
 Zas (Negreira), Dorf am Jakobsweg, Provinz A Coruña, Galicien, Spanien
 Zas (Berg) (1001 m), Berg auf der griechischen Insel Naxos

Zas ist der Familienname folgender Personen:
 Leolin Zas (* 1995), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

zas steht für:
 Santo Domingo Albarradas Zapotec, Dialekt des zapotekischen Dialektkontinuums in Oaxaca, Mexiko

Siehe auch:
 SAS

Abkürzung